55 (пятьдесят пять) может означать:

 55 — число.
 55 год
 55 год до н. э.
 «55» — российский фильм 2007 года.
 55 — серия локомотивов.
 +55 — телефонный код Бразилии.
 55 — сообщение «рукопожатие», «желаю успеха» или «храни вас Бог» на радиожаргоне.

См. также 

 
 
 
 «55 дней в Пекине» — американский фильм 1963 года.
 M55
 NGC 55
 
 1955 год